Benasau kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Benasau (kommunhuvudort), Valencia, Provincia de Alicante, 
 Benasau (kommun), Valencia, Provincia de Alicante, 

Robotskapade Spanienförgreningar